Rietven (Boekel), een buurtschap in de gemeente Boekel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Rietven (Eersel), een buurtschap in de gemeente Eersel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant